Единая нотариальная информационная система — программно-аппаратный комплекс, созданный для обеспечения эффективной работы нотариусов и их взаимодействия с республиканской и территориальными нотариальными палатами, с Министерством юстиции Республики Казахстан, обеспечения населения качественными, правовыми нотариальными услугами, формирования своевременной и достоверной отчётности о нотариальных действиях и других задач подобного рода. Разработчик ЕНИС — Акционерное общество «Национальные информационные технологии» (Свидетельство о государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности 1926 от 30 декабря 2010 года).

Функциональные возможности ЕНИС 
 Ведение реестра регистрации нотариальных действий;
 Осуществление идентификации и проверки данных о физических и юридических лицах, гражданском состоянии физических лиц, движимом и недвижимом имуществах, земельных участках;
 Формирование отчётности;
 Обеспечение информационного обмена между нотариусами, Республиканской нотариальной палатой и территориальными нотариальными палатами, а также Министерством юстиции Республики Казахстан;
 Учёт вынесенных постановлений об отказе в совершении нотариальных действий;
 Ведение справочника нотариусов по личным анкетам;
 Проверка подлинности нотариальных документов;
 Ведение базы данных клиентов;
 База законодательства;
 Поиск нотариуса по заданным критериям;
 Проверка электронных справок;
 Ведение книги учёта завещаний с поиском по Республике;
 Ведение книги учёта наследственных дел с поиском наследственных дел по Республике;
 Ведение книги учёта запрещений и арестов на движимое и недвижимое имущество с поиском по Республике;
 Публикация информации о розыске наследников;
 Прочие функции подобного рода.

Исторические факты 
 6 мая 2009 года подписан 5-и сторонний Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в рамках проекта по созданию и внедрению «Единой нотариальной информационной системы».
 4 августа 2009 года утверждено Техническое задание ЕНИС.
 С 1 декабря 2009 года ЕНИС введен в опытную эксплуатацию в пилотном регионе городе Астана.
 15 июля 2010 года подписан Закон РК № 437-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития „электронного правительства“, в том числе в Закон „О нотариате“».
 С 1 октября 2010 года ЕНИС запущен в эксплуатацию по всей территории Республики Казахстан.

Популярность 
 ЕНИС — самый популярный сайт декабря 2010 года в Казнете в категории «Услуги» по рейтингу whois.1in.kz 
 ЕНИС — самый популярный сайт января 2011 года и февраля 2011 года в Казнете в категории «Услуги» по рейтингу whois.1in.kz

Реализация 
Управление проектом
 PMBOK
Разработка
 Платформа Microsoft .NET Framework 3.5
 Технология ASP.NET MVC 1
 Объектная модель (ORM) NHibernate
 Пользовательский интерфейс Ext-Js

Примечания

См. также 
 Информационная система еНот (Единая информационная система нотариата Российской Федерации)

Публикации в СМИ 
 Руслан Енсебаев, зампред АО «НИТ»: Сложного функционала в системе «Е-нотариат» нет
 Введение «электронного нотариата» будет препятствием участию нотариусов в незаконных сделках — вице-министр юстиции РК
 Электронное правительство: в этом году начнётся опытная эксплуатация системы «Е-нотариат» в пилотной зоне Астаны
 Электронное будущее нотариата в Казахстане

Ссылки 
 Официальный портал «Единой нотариальной информационной системы» Республики Казахстан

Так же ЕНИС доступен под следующими доменными именами:
 www.notariat.egov.kz
 www.enis.kz

Сайты по алфавиту
Нотариат
Сайты Казахстана
Сайты, появившиеся в 2009 году